Padang Sikabu (Lamposi Tigo Nagari), een plaats in Indonesië
Padang Sikabu (Kuala Batee), een plaats in Indonesië
Padang Sikabu (Kaway XVI), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing